Pâquier, comme pâquis, est un nom qui désigne un pâturage.

Patronyme 

 Claude-Innocent Du Paquier, le fondateur de la deuxième manufacture de porcelaine d'Europe ;
 Hippolyte Paquier-Sarrasin (1882-?), un maître-verrier français ;
 Pierre Paquier (1903-1980), un général français né le 26 mars .

Toponyme 

 Pâquier, ancienne commune de l'Isère, aujourd'hui rattachée à Saint-Martin-de-la-Cluze ;
 Le Pâquier, parc de sept hectares au bord du lac d'Annecy, sur la commune du même nom ;

 Pâquier, chef-lieu de la commune valdôtaine de Valtournenche ;
 Pâquier, hameau de la commune valdôtaine de Gressan ;
 Pâquier, hameau de la commune valdôtaine de Saint-Marcel ;
 Pâquier, hameau de la commune valdôtaine de Verrayes

 Le Pâquier, commune du canton de Fribourg ;
 Le Pâquier, ancienne commune du canton de Neuchâtel ;
 Chêne-Pâquier, commune du canton de Vaud.

Voir aussi 
 Le Paquies, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône
 Les Pâquis, quartier du centre de Genève, en Suisse

Référence